Žeje je ime več naselij v Sloveniji:

 Žeje, občina Domžale
 Žeje, občina Naklo
 Žeje, občina Postojna
 Žeje pri Komendi, občina Komenda
Žeje, nekdanja vas, zdaj del Ljubljane (ČS Vič)

Naselja v Sloveniji